Stehl ist der Familienname folgender Personen:

 Anabelle Stehl (* 1993), deutsche Autorin und Bloggerin
 Lutz Stehl (* 1948), deutscher Schriftsteller, Maler und Lehrer